Il Colli Bolognesi Pignoletto spumante Colline Marconiane è un vino DOC la cui produzione è consentita nella città metropolitana di Bologna.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino chiaro
odore: delicato e caratteristico
sapore: secco, caratteristico, armonico

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Collegamenti esterni

Vini DOC della città metropolitana di Bologna
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Pignoletto